Volund (ve staré severštině Vǫlundr) je jediná významná postava, která je v severské mytologii popisována jako álfr (elf). Je kovář, zrovna tak jako jeho jihogermánská obdoba Wieland. Volund vystupuje především v básni jménem Vǫlundarkvíða (píseň o Volundovi), která je dochována ve většině verzí písňové Eddy.

Volund a jeho bratři 
Volund měl dva bratry: Slagfida a Egila. Podle Vǫlundakvíðy se svými bratry byl na honu a později u pláže potkali tři „labutí dívky“ (nejspíše valkýry), Olrun a sestry Hervor a Hladgud. Avšak bratři jim sebrali jejich labutí převleky, a tím je donutili si je vzít za muže. Egil si vzal Olrun, Slagfid Hladgud a Volund Hervor. Byli spolu spokojeni několik zim, ale devátou zimu (podle písňové části), nebo sedmou zimu (podle prozaické části) je ženy opustily, aby mohly soudit v bitvě. Egil a Slagfid se rozhodli své manželky hledat, Volund místo toho zůstal v jejich společném domě, začal vyrábět prsteny a věřil, že se mu Hervor jednou musí vrátit.

Reference 

Severská mytologie